Pupiales kan syfta på:

Colombia 

 Pupiales (kommun), Nariño, 
 Pupiales (ort), Nariño,